Weder ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Weder di Mauro (* 1965), Schweizer Wirtschaftswissenschaftlerin
 Carl Weder (1840–1914), siehe Wederstraße in Berlin-Britz
 Christine Weder (* 1974), Schweizer Germanistin
 Daniel Weder (* 1957), Schweizer Manager
 Dölf Weder (* 1950), Schweizer Pfarrer, Kirchenratspräsident und Generalsekretär des Europäischen CVJM-Bundes
 Gustav Weder (* 1961), Schweizer Bobfahrer
 Hans Weder (* 1946), Schweizer Theologe und Universitätsrektor
 Hansjürg Weder (1928–2018), Schweizer Natur- und Heimatschützer, Freiwirtschafter und Politiker (LdU)
 Johann Baptist Weder (1800–1872), Schweizer Politiker, Journalist und Richter
 Oliver Weder (* 1963), deutscher Dirigent
 Rolf Weder (* 1960), Schweizer Ökonom und Professor  

 Wolff-Ulrich Weder (* 1940), deutscher Grafiker und Designer

Siehe auch:

 Veeder
 Veder